Vohipeno (Analanjirofo)
Vohipeno (district), een district van Madagaskar
Vohipeno (stad), de hoofdstad van dit district